Novi grad je lahko:

Grad 

 Novi grad (Neuburg)
 Novi grad (Neuhaus)

Dvorec 

 Dvorec Novi grad

Glej tudi 

 Novi Grad (razločitev)
 Novigrad
Stari grad
Novo mesto
Neustadt